Il doppio maschile del BNP Paribas Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

I detentori del titolo erano Marc López e Rafael Nadal ma sono stati sconfitti in semifinale da Roger Federer e Stanislas Wawrinka. La coppia svizzera ha poi perso in finale contro Aleksandr Dolgopolov e Xavier Malisse con il punteggio di 6-4, 65-7, [10-7].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (secondo turno)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (secondo turno)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2011
ATP World Tour 2011